The Nutty Professor est le nom original de deux films américains :
 Docteur Jerry et Mister Love, (The Nutty Professor), réalisée par Jerry Lewis (1963) ;
 Le Professeur Foldingue, () réalisé par Tom Shadyac (1996).